Veronicellidae är en familj av snäckor. Veronicellidae ingår i ordningen Systellommatophora, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Veronicellidae 10 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Veronicellidae